Пенсильвания-авеню:
 Пенсильвания-авеню — улица в Вашингтоне, соединяющая Белый дом и Капитолий, часто называется «Главной улицей Америки».
 Пенсилвейния-авеню — станция на IRT New Lots Line Нью-Йоркского метро.